Об'єкти NGC
Північна Корона (сузір'я)
Галактики